Le  HC Dobrogea Sud Constanța est un club de handball situé à Constanța en Roumanie. Il a pris la suite de l'HCM Constanța qui a fait faillite en 2015 et, après une saison en deuxième division, le club évolue en nouveau en Championnat de Roumanie.

Historique 

Le HCM Constanța est créé en 2002. Il évolue en Ligue des Champions EHF pendant la saison 2009-2010.

Palmarès

Compétitions nationales   
 Champion de Roumanie (9) : 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 Coupe de Roumanie (6) : 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018

Compétitions internationales 
 Demi-finaliste de la coupe Challenge en 2004
 Demi-finaliste de la Coupe des coupes en 2006
 Demi-finaliste de la coupe EHF en 2014

International

Effectif pour la saison 2020-2021 
L'effectif est :

Personnalités liées au club 
 Branislav Angelovski
 Duško Čelica  
 Alexandru Csepreghi
 Dalibor Čutura 
 Javier Humet
 Sandu Iacob
 Mihai Popescu
 Mladen Rakčević
 Laurențiu Toma

Référence 

Constanta
Constanta
Club sportif à Constanța